Geografie
 Santos (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Santos (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo

Personen
 Djalma Santos, een Braziliaanse voetballer
 Efrén Santos, een Mexicaanse wielrenner
 Juan Manuel Santos, de president van Colombia
 Lucélia Santos, een Braziliaanse actrice
 Nílton Santos, een Braziliaanse voetballer
 Christian Santos, een Duits-Venezolaans voetballer

Sport
 SV Santos, een Surinaamse voetbalclub uit Nieuw-Nickerie
 Santos FC, een Braziliaans voetbalclub uit Santos in de staat São Paulo 
 Santos FC (Macapá), een Braziliaanse voetbalclub uit Macapá, in de staat Tocantins
 Santos FC Ouagadougou, een Burkinese voetbalclub uit Ouagadougou
 Santos FC de Angola, een Angolese voetbalclub uit Luanda
 Santos Kaapstad, een Zuid-Afrikaanse voetbalclub